

Codici 
 A68 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Swedenborg, di Bockholmwik
 A68 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A68 – autostrada francese A62 Tolosa La Roseraie – Albi